Literatura
 A Cabana do Pai Tomás, romance de Harriet Beecher Stowe (original: Uncle Tom's Cabin) que deu origem a várias adaptações
Cinema e TV
 Uncle Tom's Cabin (1903), curta-metragem mudo
 Uncle Tom's Cabin (1910), curta-metragem mudo
 Uncle Tom's Cabin (1914), longa-metragem mudo
 Uncle Tom's Cabin (1918), longa-metragem mudo com Marguerite Clarke e Frank Losee
 Uncle Tom's Cabin (1927), longa-metragem dirigido por Harry A. Pollard
 A Cabana do Pai Tomás (telenovela), produção brasileira com Sérgio Cardoso (1969)
 Uncle Tom's Cabin (1987), telefilme com Avery Brooks

Música
 "Uncle Tom's Cabin (canção)" da banda Warrant gravada no álbum Cherry Pie